Luis Vargas Peña – calciatore paraguaiano
 Luis Humberto Vargas Archila – calciatore venezuelano
 Luis Vargas – ginnasta portoricano
 Luis Rafael Valdez Vargas – musicista dominicano